Стефано Колонна () — имя нескольких членов итальянской семьи Колонна. Наиболее известны:

 Стефано Колонна «Старший»  (1265—1348) — римский политический деятель первой половины XIV века, сын Джованни Колонна.
 Стефано Колонна «Младший»  (ум. 1347), сын Стефано Колонны «Старшего», был сенатором Рима в 1306 и 1330 году. Погиб в битве у Сан-Лоренцо.
 Колонна, Стефано (ум. 1379) — итальянский кардинал.
 Стефано Колонна ди Палестрина (XVI век) — командующий флорентийской милиции во время осады Флоренции.

См. также 
 Колонна

Примечания